Dvouhra juniorů US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do singlové soutěže newyorského tenisového grandslamu hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Český obhájce titulu Jonáš Forejtek již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorském tenisu.

Vítězem se stal třetí nasazený, 18letý Španěl Daniel Rincón, který ve finále zdolal o dva roky mladší čínskou světovou jedničku Šang Ťün-čchenga. Po Javieru Sánchezovi (1986) se stal se druhým španělským šampionem této soutěže na US Open a prvním španělským vítězem grandslamové juniorky od Davidoviche Fokiny ve Wimbledonu 2017.

Nasazení hráči 
Všichni nasazení obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

US Open 2021
Juniorská dvouhra